Miejscowości w USA:
 Coffeeville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Clarke
 Coffeeville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Yalobusha